Tamina, keresztnév
Földrajz
 Tamina, svájci vízfolyás 
 Tamina, település Texasban (Egyesült Államok)
 Tamina-kanyon, romániai természeti látványosság